Leltjanski rajon (ryska: Лельченский район, vitryska: Лельчанскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Homels voblast